Маран () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Ла-Рошель. Население кантона на 2006 год составляло 11 568 человек.

Код INSEE кантона 1713. Всего в кантон Маран входят 6 коммун, из них главной коммуной является Маран.

Коммуны кантона 
 Андийи — население 1863 чел.
 Шаррон (Шаранта Приморская) — население 2140 чел.
 Лонжев — население 683 чел.
 Маран (Шаранта Приморская) — население 4654 чел.
 Сант-Уан-д’Они — население 1136 чел.
 Вильду — население 1092 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта